

Cinema 
 Stormy Weather – film del 1943 diretto da Andrew L. Stone
 Stormy Weather – film del 2003 diretto da Sólveig Anspach

Letteratura 
 Aria di tempesta (Stormy Weather) – romanzo di Carl Hiaasen del 1995

Musica 
 Stormy Weather – brano musicale del 1933 composto da Harold Arlen e Ted Koehler
 Stormy Weather – album dei Thelonious Monster del 1989
 Stormy Weather – singolo degli Echo & the Bunnymen del 2005